Der Himmel kann warten steht für:

 Der Himmel kann warten (1962), österreichischer Fernsehfilm von Herbert Fuchs 
 Der Himmel kann warten, Alternativtitel von Der Himmel soll warten (Heaven Can Wait), US-amerikanischer Film von Warren Beatty und Buck Henry (1978)
 Der Himmel kann warten (2000), deutscher Film von Brigitte Müller